Рин — многозначный термин.

 Рин — река в Германии.
 Рин — остров в Таиланде.
 Рин — сокращение имени Арина.
 Рин — персонаж сказки «Огненный бог Марранов» Александра Волкова.
 Рин — персонаж аниме и манги «Наруто».
 Рин — персонаж аниме и манги «Shuffle!».
 Рин Нацумэ - персонаж аниме и визуальной новеллы «Little Busters/Маленькие проказники».
 Рин Окумура — персонаж аниме и манги «Синий экзорцист».
 Рин Хосидзора — персонаж аниме и манги Love Live!
 Рин Каэмбё — кася, персонаж Touhou Project.
 Рин Тосака — персонаж визуальной новеллы и аниме Fate/stay night.
 Рин Кагаминэ — японская виртуальная певица, созданная компанией Crypton Future Media 27 декабря 2007 года.
 Рин — разменная денежная единица Японии,  сена.
 Рин Коконоэ - персонаж аниме и манги «Komodo no Jikan»
 Рин Итоши - персонаж аниме и манги «Blue lock»

См. также 
 Ринн — коммуна в Австрии.